Чемпионат Африки по международным шашкам среди команд 2015 проходил с 25 июля по 14 августа в Абиджане, Кот-д’Ивуар. На первом этапе проводился турнир по круговой схеме. Команды занявшие места с первого по четвёртое в полуфинале и финале разыграли медали. Чемпионом Африки стала сборная Камеруна в составе Жан Марк Нджофанг, Леопольд Кугу и Томи Мбонго.

Финал

Плей-офф

Раунд 1 
 —  3 : 3

 — -2 4 : 2

Раунд 2 
 — -2 4 : 2

 —  4 : 2

Итоговое положение

Ссылки 
 Календарь на сайте ФМЖД 
 Результаты на сайте KNDB 

2015 год в шашках
Чемпионаты Африки в 2015 году
Июль 2015 года
Август 2015 года
Международные спортивные соревнования в Кот-д’Ивуаре
Спорт в Абиджане